TUV  SF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen: 
 Traditional Unionist Voice, eine unionistische Partei in Nordirland

TUV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Tuvalu

Siehe auch:
 TÜV, Technischer Überwachungsverein

Abkürzung